Kohlberger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kohlberger (1932–2019), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Richard Kohlberger (1911–1990), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Bundestages